Ботанічний заказник місцевого значення  «Цілинна ділянка (10)» (втрачений) був оголошений  рішенням Запорізького облвиконкому №315 від 28.05.1980 року біля станції Гуляйполе (Гуляйпільський район, Запорізька область). Площа – 10 га.

24 грудня 2002 року Запорізька обласна рада прийняла рішення №12 «Про внесення змін  і доповнень до  природно-заповідного фонду області», яким було ліквідовано 41 об’єкт ПЗФ. 

Скасування статусу відбулось незаконно, із зазначенням сумнівної причини «не відповідає  класифікації території ПЗФ України».

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Запорізької області